Ansett bezeichnet:

 Ansett Australia, eine ehemalige australische Fluglinie
 Reginald Ansett (1909–1981), Gründer der oben genannten Fluglinie